Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Gałkowski – polski architekt, urbanista i nauczyciel akademicki
 Jan Gałkowski – polski poeta i autor tekstów piosenek
 Janusz Gałkowski – polski polityk, adwokat, samorządowiec, senator
 Jerzy Gałkowski – polski filozof
 Krzysztof Gałkowski – polski inżynier elektronik
Stefan Gałkowski (1912–1984) – artysta plastyk, profesor krakowskiej ASP, zajmował się projektowaniem i wykonywaniem gobelinów
 Tadeusz Gałkowski – polski psycholog
 Tomasz Gałkowski – rzymskokatolicki duchowny i prawnik